Сезон 1980/81 стал для «Манчестер Юнайтед» 79-м сезоном в Футбольной лиге.

«Юнайтед» проиграл в чемпионате только 9 матчей из 42, однако сыграл большое количество игр вничью (18 матчей), из-за чего занял по итогам турнира лишь 8-е место.

Этот сезон стал последним для главного тренера Дейва Секстона, которому не удалось выиграть ни одного трофея за четыре года в команде. «Юнайтед» уволил Секстона в конце апреля 1981 года, после последней игры чемпионата.

Также в этом сезоне клуб побил собственный трансферный рекорд, заплатив более 1 млн фунтов за нападающего «Ноттингем Форест» Гарри Бертлса. Трансфер оказался неудачным: Бертлс завершил сезон, не забив ни одного гола в чемпионате. Лучшим бомбардиром команды стал Джо Джордан, забивший 15 мячей.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок УЕФА

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1980/81 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1980/1981
Манчестер Юнайтед